Шахно Гиршевич (Александр Григорьевич) Абрамсон (1861—25 ноября 1907) — присяжный поверенный, депутат 2-й Государственной Думы, член Конституционно-демократической партии.

Биография 
По происхождению еврей. Перешёл в православие, чтобы получить образование вне черты оседлости. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского Императорского университета. Работал присяжным поверенным в округе Ковенского окружного суда.

Политическая деятельность 

6 февраля 1907 года он был избран во вторую Государственную Думу выборщиками Ковенского губернского избирательного собрания. В Думе присоединился к конституционно-демократической фракции. Был членом нескольких комиссий: по запросам, о свободе совести, об отдыхе служащих в торговых и ремесленных заведениях.

Литература 
Государственная Дума Российской империи: 1906—1917. Энциклопедия. — М., 2008. — С. 6.

Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Кадеты
Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Персоналии:Каунас
Адвокаты Российской империи
Адвокаты по алфавиту
Похороненные на Еврейском кладбище в Жалякальнисе
Родившиеся в Российской империи